São Paulo Futebol Clube – società calcistica brasiliana con sede a San Paolo
 São Paulo Futebol Clube – squadra di calcio femminile della polisportiva di San Paolo
 São Paulo Futebol Clube – squadra di pallacanestro della polisportiva di San Paolo